Перву́хин — русская фамилия. Известные носители:
 Первухин, Александр Юрьевич (род. 1958) — советский и российский регбист, тренер.
 Первухин, Алексей Георгиевич (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Первухин, Герман Алексеевич (1925—1994) — советский картограф и геодезист, кандидат географических наук.
 Первухин, Илья Алексеевич (род. 1991) — российский гребец-каноист.
 
 
 Первухин, Николай Иванович (1922—1982) — полный кавалер ордена Славы.
 Первухин, Нил Григорьевич (1874—1954) — русский и советский историк, искусствовед, деятель культуры, краевед.